«Dynamite» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Dynamite (1963), álbum de Ike & Tina Turner.
 Dynamite! (1971), álbum de The Supremes y The Four Tops 
 Dynamite (1984), álbum de Jermaine Jackson.
 Dynamite (1996), álbum de Stina Nordenstam.
 Dynamite (2005), álbum de Jamiroquai.

Canciones
 Dynamite (1922), canción de Francis Craig.
 Dynamite (2005), canción de Jamiroquai.
 Dynamite (2010), canción de Taio Cruz.
 Dynamite (2016), canción de VIXX.
 Dynamite (2020), canción de BTS.

Películas 
 Dynamite, película de 1929.